Anccu Hualoc était un général chanca qui apporta son aide lors de l'expansion du royaume chanca, en particulier contre les premiers Incas établis à Cusco (sans doute sous le règne de Viracocha Inca).

Selon certaines sources, il se fit capturer lors des combats sur les plaines bordant Cusco (la bataille de Yahuar Pampa), où ses troupes furent écrasées par les guerriers incas menés par un certain Cusi Yupanqui, futur empereur inca Pachacutec. Il mourut peut-être exécuté par les Incas.

Histoire du Pérou
Inca